Lindsey puede referirse a:

 Lindsey (apellido)
 Lindsey (Lincolnshire), Inglaterra
 Lindsey (nombre de pila)
 Lindsey (Ohio), Estados Unidos
 Lindsey (Suffolk), Inglaterra